Municipio de Boggs puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Boggs (condado de Armstrong, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Armstrong.
 Municipio de Boggs (condado de Centre, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Centre.
 Municipio de Boggs (condado de Clearfield, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Clearfield.